

Het seizoen in het kort
De eerste training vond plaats op 16 juni 2006. Dit was nog maar met een deel van de selectie, omdat veel spelers nog een paar extra weken vrij hadden vanwege deelname aan het Wereldkampioenschap voetbal 2006 of het EK voetbal -21. Op 19 augustus 2006 won AZ de eerste wedstrijd van het seizoen tegen NAC Breda met 8-1. In de UEFA Cup verloor AZ in de kwartfinales van Werder Bremen. In het bekertoernooi bereikte AZ de finale.

AZ kwam dit seizoen het dichtst bij een tweede landstitel sinds het de landstitel voor het laatst won in het seizoen 1980-1981. Op de voorlaatste speeldag stonden zowel AZ, Ajax als PSV op hetzelfde puntenaantal, waarbij AZ door hun doelsaldo de beste papieren had. Op de laatste speeldag verspeelde het echter de titel door op bezoek bij Excelsior te verliezen met 3-2.

Het seizoen 2006-2007 stond bij AZ vooral bekend vanwege de aanhoudende keepersproblemen. Door het seizoen heen hebben vijf verschillende keepers het doel van AZ verdedigd. Door blessures van Joey Didulica en Khalid Sinouh kwam in december Ronald Waterreus tijdelijk het doel verdedigen. Na de winterstop werd Boy Waterman van sc Heerenveen gehuurd, hij kreeg vanwege zijn goede prestaties een contract aangeboden aan het einde van het seizoen.

Selectie 
Hier staan alle spelers op alfabetisch volgorde die in het seizoen 2006-2007 in een officiële wedstrijd voor AZ hebben gespeeld. Leeftijd is de leeftijd na de laatste officiële wedstrijd. De gemiddelde leeftijd van de spelers bedroeg 25,5 jaar (aan het einde van het seizoen).

Mutaties

Zomer

Winter

Wedstrijden 
Hieronder staan alle wedstrijden met doelpuntenmakers die AZ gespeeld heeft, inclusief de oefenwedstrijden in de aanloop van seizoen 2006-2007.

Vriendschappelijk

Eredivisie

Play-offs eredivisie

KNVB Beker

UEFA Cup

Statistieken

Individuele statistieken

Legenda 
 W Wedstrijden
 A Assists
 B Bank (gehele wedstrijd op de bank)
  Wissel in
  Wissel uit
  Doelpunt
  Gele kaart
  Rode kaart

Overzichtslijst

Speelminuten

Eredivisie 

UEFA Cup
KNVB Beker

Play-offs

Tegendoelpunten keepers

Legenda 
 T: Tegendoelpunten
 W: Wedstrijden
 G/W: Gemiddeld aantal tegendoelpunten per wedstrijd

Scheidsrechters 
 Zowel competitie- als bekerwedstrijden.

Doelpunten per kwartier 
In onderstaande tabel staat het aantal doelpunten (voor en tegen) dat AZ per kwartier kreeg. Daarachter staat het doelsaldo.

Eindstanden 

AZ naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2006/07